

Pessoas
Édith Cresson

Localidades
Cresson (Pensilvânia)

Desambiguação